Norfolk steht geographisch für:

 Norfolk, eine Grafschaft in England

Orte in Australien:
 Norfolkinsel

in Kanada:
 Norfolk County (Ontario)

in den Vereinigten Staaten:
 Norfolk (Arkansas) 
 Norfolk (Connecticut) 
 Norfolk (Massachusetts) 
 Norfolk (Nebraska) 
 Norfolk (New York) 
 Norfolk (Virginia) 
 Norfolk County (Massachusetts) 

Norfolk steht weiterhin für:

 Duke of Norfolk, erblicher britischer Adelstitel
 HMS Norfolk (78), Schwerer Kreuzer der County-Klasse der Royal Navy
 Norfolk (Automarke), ehemalige britische Automarke (1904–1905)
 H. & S. Norfolk Company, ehemaliger britischer Automobilhersteller (1901–1905)
 Norfolk (Schwarzgeldkonto) der CDU – 1992 aufgelöst, siehe auch CDU-Spendenaffäre
 Norfolk oder Norfuk, die auf der Norfolkinsel gesprochene Variante des Pitcairn-Englisch
 Norfolk-Gletscher, Gletscher im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Norfolk-Tanne, Pflanzenart
 Norfolk-Terrier, Hunderasse
 Norfolk Trotter, eine Pferderasse
 Norfolk Island Airlines, Airline
 Norfolk wherry, Segler

Norfolk ist der Familienname von:
 Jon Norfolk (* 1975), britischer Radsporttrainer
 Kid Norfolk (1893–1968), US-amerikanischer Boxer im Halbschwergewicht
 Lawrence Norfolk (* 1963), englischer Romanautor
 Peter Norfolk (* 1960), britischer Rollstuhltennisspieler